Андрей Макаров: Макаров, Андрей Александрович (род. 1941) — российский композитор и пианист.
 Макаров, Андрей Анатольевич (род. 1971) — российский и белорусский легкоатлет.
 Макаров, Андрей Михайлович (род. 1954) — депутат Государственной думы РФ.
 Макаров, Андрей Олегович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Макаров, Андрей Сергеевич (род. 1964) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Макаров, Андрей Тимофеевич (1912—2001) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Макаров, Андрей Юрьевич (род. 1972) — казахстанский тяжелоатлет.
 Макаров, Андрей (род. 1985) — белорусский футболист.

Примечания